Meewasin est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, organisme de conservation de la Saskatchewan
Saskatoon Meewasin, circonscription provinciale saskatchewanaise

Homonymie de toponyme